Treja steht für:
Treia (dänisch Treja), Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg
Treja (Tiber), Fluss in Mittelitalien

 siehe auch Treia (Marken), italienische Gemeinde in der Provinz Macerata